Шакир («Благодарный») — арабское имя и фамилия. Носители фамилии:

 Шакир, Баба-бек (1770—1844) — азербайджанский поэт.
 Шакир, Бехаэддин (1874—1922) — османский государственный деятель, создатель и руководитель Специальной организации.
 Шакир, Парвин (1952—1994) — пакистанская поэтесса.